Torralba de Aragón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torralba de Aragón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Torralba de Aragón (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar